Hrbek je české příjmení, patrně odvozené od tělesné vady.

Významní nositele tohoto příjmení:

 David Hrbek (* 1968) – lektor Muzea umění v Olomouci, moderátor a spisovatel
 Ivan Hrbek (1923–1993) – český orientalista, historik a překladatel z arabštiny
 Jaromír Hrbek (1914–1992) – profesor neurologie, politik KSČ, za normalizace český ministr školství
 Jaroslav Hrbek (rozcestník) – tři osoby (generál *1892, chirurg *1925 a historik *1951)
 Luboš Hrbek (* 1969) – český fotbalista
 Marek Hrbek (1635–1700) – český zlatník raného baroka 
 Michal Hrbek (* 1972) – český fotbalista
 Petr Hrbek (* 1969) – český hokejista

 ženská varianta s přechýlením
 Alena Hrbková (* 1966) – česká fotografka
 Michaela Hrbková (* 1987) – česká házenkářka
 Růžena Hrbková (1899–???) – česká a československá politička, poválečná poslankyně za ČSS
 Šárka B. Hrbková (1878–1948) – česko-americká slavistka, spisovatelka a vysokoškolská pedagožka

Česká příjmení